Regnemaskine har flere specialiseringer:
 Elektronisk regnemaskine
 Mekanisk regnemaskine
 Abacus (regnemaskine)

Se også
 :Kategori:Regneredskaber